Сезон 2012/2013 — 10-й всего и 1-й подряд сезон для «Томи» во втором по значимости дивизионе российского футбола, а также 56-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 9 июля 2012 года против «Ротора», последний — 25 мая 2013 года против того же клуба.

По итогам сезона «Томь» заняла 2-е место в первенстве ФНЛ, а в Кубке России дошла до 1/16 финала. Таким образом, спустя один сезон клуб вернулся Премьер-лигу.

Форма 
 Поставщик формы:  2K Спорт
 Титульный спонсор:  Роснефть

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Футбольная Национальная Лига

Кубок России

Кубок ФНЛ

Трансферы

Лето 2012

Пришли

Ушли

Зима 2012/2013

Пришли

Ушли 

* Футболист перешёл в клуб на правах аренды  
** Футболист вернулся в клуб из аренды

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые не были заявлены за клуб и принимали участие только в матчах Кубка ФНЛ:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

«Сухие» матчи

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Футбольная Национальная Лига

Кубок ФНЛ. Группа «А»

Посещаемость

Общая статистика

Ссылки 
 Статистика ФНЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика Кубка России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

2012/2013
Томь